Schinas steht für:

 Schinas (Oman), eine Stadt und Distrikt in Oman
 Schinas (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland

Schinas ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schinas (1870–1913), Mörder König Georgs I. von Griechenland
 Alexandros Schinas (1924–2012), griechischer Journalist
 Konstantin Schinas (1795–1857), griechischer Diplomat
 Margaritis Schinas (* 1962), griechischer Politiker (ND), MdEP